Сухоровский — фамилия польского происхождения ()

Известные носители 
Сухоровский, Марцелий Гаврилович (1840—1908) — русский живописец-портретист, а также работавший в жанре ню.
Сухоровский, Владимир Марцельевич (около 1870—после 1909) — русский архитектор, работал в Либаве, Петербурге, Царском Селе, Москве, Томске, на Сахалине.
Сухоровский, Михаил (1802—1880) — польский писатель
 (1902—1944) — польский композитор